

Роузленд — місто, штат Індіана
 Роузленд — місто, штат Канзас
 Роузленд — місто, штат Луїзіана
 Роузленд — місто, штат Нью-Джерсі
 Роузленд — селище, штат Небраска
 Роузленд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Роузленд — переписна місцевість, штат Флорида